USS Seawolf es el nombre de los siguientes buques de guerra de Estados Unidos:
 USS Seawolf (SS-28), renombrado USS H-1, cabeza de serie de su clase de submarinos, comisionado en 1920.
 USS Seawolf (SS-197), submarino de la clase Sargo, comisionado en 1939.
 USS Seawolf (SSN-575), segundo submarino nuclear, comisionado en 1957.
 USS Seawolf (SSN-21), cabeza de serie de su clase de submarinos nucleares.